Leuchtturm steht für:

 Leuchtturm, Seezeichen in der Schifffahrt
 Leuchtturm (Heraldik), Teil von Wappen
 Leuchtturm Albenverlag, Industrie- und Handelsunternehmen
 Leuchtturm-Preis, deutscher Journalismuspreis
 Zum Leuchtthurm an der Ostsee, Freimaurerloge
 Leuchtturm, Single-Auskopplung vom Studioalbum Nena (1983)

Siehe auch:
 Der Leuchtthurm, deutsche Monatszeitschrift, gegründet von Ernst Keil (1846–1850) 
 Der Leuchtturm
 Alter Leuchtturm 
 Neuer Leuchtturm
 Großer Leuchtturm
Lighthouse
Almanarre